Leven... en laten leven, een natuur- en leefmilieuprogramma van de Vlaamse openbare omroep uit de jaren '80
 Leven en laten leven (album), een album uit 1990 van Corry Konings
 Leven en laten leven (single), een nummer uit 2000 van de Zuid-Afrikaanse groep Bergville Vuka en de Friese groep De Kast
 Leven en laten leven (boek), een boek uit 2018 van Hendrik Groen